Píla (Bratislava), poble del districte de Pezinok, a la regió de Bratislava, a Eslovàquia
 Píla (Žarnovica), poble del districte de Žarnovica, a la regió de Banská Bystrica, a Eslovàquia
 Píla (Lučenec), poble del districte de Lučenec, a la regió de Banská Bystrica, a Eslovàquia

Pila